mnemonik, az informatikában hosszabb elnevezésű művelet(sor) elnevezésére használatos rövidítés
 mnemonik, memoriter, a mnemotechnikában olyan betű- vagy mozaikszó, amely segíti hangalakjával másvalami megjegyzését